Die Bezeichnung Nuʻalolo steht für:
 Nuʻalolo Stream, ein Fluss auf Kauaʻi (Hawaii)
 Nuʻalolo Valley, ein Tal auf Kauaʻi (Hawaii)

Siehe auch:
 Nuʻalolokai State Park, ein State Park in Kauaʻi County